|-
|(84501)||2002 TH285|| align=right|14,8|| align=right|2,691|| align=right|0,199|| align=right|4,72|| align=right|4,415||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84502)||2002 TO285|| align=right|15,1|| align=right|2,637|| align=right|0,172|| align=right|4,98|| align=right|4,282||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84503)||2002 TX285|| align=right|15,8|| align=right|2,273|| align=right|0,077|| align=right|9,08|| align=right|3,427||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84504)||2002 TL286|| align=right|16,2|| align=right|2,373|| align=right|0,203|| align=right|1,96|| align=right|3,654||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84505)||2002 TP287|| align=right|14,8|| align=right|2,647|| align=right|0,065|| align=right|9,59|| align=right|4,306||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84506)||2002 TE288|| align=right|15,2|| align=right|2,290|| align=right|0,086|| align=right|6,70|| align=right|3,464||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84507)||2002 TN288|| align=right|14,8|| align=right|2,630|| align=right|0,176|| align=right|12,42|| align=right|4,264||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84508)||2002 TQ288|| align=right|14,4|| align=right|2,653|| align=right|0,078|| align=right|14,02|| align=right|4,321||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84509)||2002 TZ288|| align=right|15,1|| align=right|2,580|| align=right|0,194|| align=right|3,87|| align=right|4,144||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84510)||2002 TA290|| align=right|16,2|| align=right|2,808|| align=right|0,060|| align=right|3,12|| align=right|4,706||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84511)||2002 TH290|| align=right|15,1|| align=right|2,596|| align=right|0,176|| align=right|14,26|| align=right|4,183||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84512)||2002 TK291|| align=right|15,0|| align=right|2,559|| align=right|0,144|| align=right|13,91|| align=right|4,093||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84513)||2002 TQ291|| align=right|14,1|| align=right|2,794|| align=right|0,115|| align=right|16,16|| align=right|4,671||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84514)||2002 TC292|| align=right|16,1|| align=right|2,652|| align=right|0,045|| align=right|6,14|| align=right|4,318||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84515)||2002 TB293|| align=right|14,3|| align=right|2,804|| align=right|0,089|| align=right|12,34|| align=right|4,694||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84516)||2002 TK293|| align=right|14,3|| align=right|3,078|| align=right|0,350|| align=right|5,93|| align=right|5,398||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84517)||2002 TJ294|| align=right|15,9|| align=right|2,609|| align=right|0,149|| align=right|5,80|| align=right|4,213||MBA||11. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84518)||2002 TD295|| align=right|13,8|| align=right|2,655|| align=right|0,068|| align=right|21,26|| align=right|4,326||MBA||13. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84519)||2002 TE295|| align=right|14,7|| align=right|2,677|| align=right|0,076|| align=right|13,01|| align=right|4,379||MBA||13. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84520)||2002 TQ296|| align=right|17,2|| align=right|2,264|| align=right|0,104|| align=right|4,95|| align=right|3,405||MBA||11. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84521)||2002 TE300|| align=right|15,7|| align=right|2,284|| align=right|0,095|| align=right|6,63|| align=right|3,452||MBA||15. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84522)||2002 TC302|| align=right|3,9|| align=right|55,1|| align=right|0,292|| align=right|35,13|| align=right|409||CNT||9. oktober 2002||Observatorij Palomar||Observatorij Palomar
|-
|(84523)||2002 UF2|| align=right|14,5|| align=right|3,058|| align=right|0,324|| align=right|16,83|| align=right|5,346||MBA||28. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84524)||2002 UN6|| align=right|16,6|| align=right|2,252|| align=right|0,184|| align=right|6,61|| align=right|3,379||MBA||28. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84525)||2002 UC7|| align=right|15,0|| align=right|3,001|| align=right|0,101|| align=right|10,63|| align=right|5,199||MBA||28. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84526)||2002 UE9|| align=right|15,5|| align=right|2,671|| align=right|0,152|| align=right|13,35|| align=right|4,364||MBA||28. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84527)||2002 UF9|| align=right|14,9|| align=right|2,642|| align=right|0,174|| align=right|13,42|| align=right|4,294||MBA||28. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84528)||2002 UP9|| align=right|14,3|| align=right|3,108|| align=right|0,162|| align=right|20,95|| align=right|5,478||MBA||28. oktober 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(84529)||2002 UK10|| align=right|16,1|| align=right|2,436|| align=right|0,133|| align=right|3,81|| align=right|3,802||MBA||28. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84530)||2002 UC11|| align=right|16,4|| align=right|2,681|| align=right|0,149|| align=right|12,59|| align=right|4,388||MBA||29. oktober 2002||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(84531)||2002 UW12|| align=right|14,5|| align=right|3,181|| align=right|0,066|| align=right|9,85|| align=right|5,672||MBA||28. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84532)||2002 UV14|| align=right|15,7|| align=right|2,610|| align=right|0,166|| align=right|6,13|| align=right|4,216||MBA||30. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84533)||2002 UO16|| align=right|14,7|| align=right|3,060|| align=right|0,174|| align=right|11,10|| align=right|5,351||MBA||30. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84534)||2002 UR16|| align=right|15,2|| align=right|2,793|| align=right|0,051|| align=right|10,46|| align=right|4,668||MBA||30. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84535)||2002 UU19|| align=right|15,1|| align=right|2,721|| align=right|0,145|| align=right|5,52|| align=right|4,488||MBA||30. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84536)||2002 UV19|| align=right|16,0|| align=right|2,444|| align=right|0,107|| align=right|5,29|| align=right|3,820||MBA||30. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84537)||2002 UJ20|| align=right|16,5|| align=right|2,364|| align=right|0,184|| align=right|1,93|| align=right|3,633||MBA||28. oktober 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(84538)||2002 UM21|| align=right|16,0|| align=right|2,641|| align=right|0,123|| align=right|2,74|| align=right|4,292||MBA||30. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84539)||2002 UR22|| align=right|15,9|| align=right|2,266|| align=right|0,122|| align=right|5,87|| align=right|3,410||MBA||30. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84540)||2002 UC26|| align=right|15,9|| align=right|2,717|| align=right|0,082|| align=right|5,74|| align=right|4,479||MBA||30. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84541)||2002 UH26|| align=right|16,3|| align=right|2,348|| align=right|0,053|| align=right|7,23|| align=right|3,598||MBA||31. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84542)||2002 UB27|| align=right|16,5|| align=right|2,544|| align=right|0,054|| align=right|2,41|| align=right|4,057||MBA||31. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84543)||2002 UJ28|| align=right|15,1|| align=right|2,982|| align=right|0,216|| align=right|9,39|| align=right|5,149||MBA||30. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84544)||2002 UC29|| align=right|15,6|| align=right|2,715|| align=right|0,252|| align=right|12,17|| align=right|4,473||MBA||31. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84545)||2002 UK29|| align=right|15,6|| align=right|2,271|| align=right|0,129|| align=right|6,18|| align=right|3,421||MBA||31. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84546)||2002 UR29|| align=right|15,8|| align=right|2,382|| align=right|0,131|| align=right|6,62|| align=right|3,676||MBA||31. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84547)||2002 UX30|| align=right|15,0|| align=right|2,740|| align=right|0,092|| align=right|9,71|| align=right|4,535||MBA||30. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84548)||2002 UJ32|| align=right|16,2|| align=right|2,383|| align=right|0,071|| align=right|5,78|| align=right|3,678||MBA||30. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84549)||2002 UJ33|| align=right|15,3|| align=right|2,782|| align=right|0,096|| align=right|7,75|| align=right|4,640||MBA||31. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84550)||2002 UN33|| align=right|15,1|| align=right|3,102|| align=right|0,184|| align=right|0,69|| align=right|5,462||MBA||31. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84551)||2002 UP33|| align=right|14,8|| align=right|2,948|| align=right|0,088|| align=right|1,12|| align=right|5,060||MBA||31. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84552)||2002 UT34|| align=right|15,5|| align=right|2,877|| align=right|0,062|| align=right|1,64|| align=right|4,879||MBA||31. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84553)||2002 UK37|| align=right|15,3|| align=right|2,696|| align=right|0,019|| align=right|2,82|| align=right|4,425||MBA||31. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84554)||2002 UM38|| align=right|15,1|| align=right|2,908|| align=right|0,015|| align=right|0,99|| align=right|4,958||MBA||31. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84555)||2002 UO40|| align=right|15,4|| align=right|2,642|| align=right|0,105|| align=right|14,30|| align=right|4,293||MBA||31. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84556)||2002 UQ45|| align=right|16,0|| align=right|2,411|| align=right|0,088|| align=right|4,69|| align=right|3,744||MBA||31. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84557)||2002 VC|| align=right|14,1|| align=right|2,640|| align=right|0,185|| align=right|13,24|| align=right|4,289||MBA||1. november 2002||Ametlla de Mar||Ametlla de Mar
|-
|(84558)||2002 VW3|| align=right|15,8|| align=right|2,929|| align=right|0,075|| align=right|1,27|| align=right|5,011||MBA||1. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84559)||2002 VY6|| align=right|15,4|| align=right|2,595|| align=right|0,158|| align=right|8,15|| align=right|4,180||MBA||1. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84560)||2002 VB7|| align=right|15,4|| align=right|2,631|| align=right|0,181|| align=right|2,32|| align=right|4,266||MBA||1. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84561)||2002 VH7|| align=right|14,7|| align=right|3,147|| align=right|0,068|| align=right|10,97|| align=right|5,583||MBA||4. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84562)||2002 VO7|| align=right|14,9|| align=right|3,110|| align=right|0,253|| align=right|4,19|| align=right|5,484||MBA||4. november 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84563)||2002 VD8|| align=right|14,7|| align=right|2,938|| align=right|0,034|| align=right|9,05|| align=right|5,035||MBA||1. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84564)||2002 VT8|| align=right|16,8|| align=right|2,316|| align=right|0,051|| align=right|6,65|| align=right|3,523||MBA||1. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84565)||2002 VA9|| align=right|15,2|| align=right|2,390|| align=right|0,108|| align=right|7,42|| align=right|3,694||MBA||1. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84566)||2002 VS9|| align=right|14,7|| align=right|2,778|| align=right|0,171|| align=right|13,53|| align=right|4,629||MBA||1. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84567)||2002 VX9|| align=right|15,5|| align=right|2,724|| align=right|0,075|| align=right|5,44|| align=right|4,495||MBA||1. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84568)||2002 VS10|| align=right|15,9|| align=right|2,888|| align=right|0,079|| align=right|1,74|| align=right|4,907||MBA||1. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84569)||2002 VC11|| align=right|15,7|| align=right|2,219|| align=right|0,106|| align=right|4,77|| align=right|3,305||MBA||1. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84570)||2002 VD11|| align=right|15,5|| align=right|2,343|| align=right|0,066|| align=right|8,73|| align=right|3,585||MBA||1. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84571)||2002 VR13|| align=right|15,3|| align=right|2,602|| align=right|0,093|| align=right|4,16|| align=right|4,196||MBA||4. november 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(84572)||2002 VJ14|| align=right|16,6|| align=right|2,128|| align=right|0,090|| align=right|3,49|| align=right|3,104||MBA||5. november 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84573)||2002 VO15|| align=right|14,3|| align=right|2,602|| align=right|0,176|| align=right|33,29|| align=right|4,198||MBA||6. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84574)||2002 VU15|| align=right|14,9|| align=right|2,890|| align=right|0,112|| align=right|10,59|| align=right|4,913||MBA||5. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84575)||2002 VD16|| align=right|15,2|| align=right|3,442|| align=right|0,105|| align=right|2,53|| align=right|6,386||MBA||4. november 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(84576)||2002 VH16|| align=right|16,0|| align=right|2,874|| align=right|0,147|| align=right|1,29|| align=right|4,871||MBA||4. november 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(84577)||2002 VK16|| align=right|16,3|| align=right|2,286|| align=right|0,101|| align=right|4,47|| align=right|3,456||MBA||5. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84578)||2002 VO17|| align=right|16,0|| align=right|2,764|| align=right|0,076|| align=right|2,10|| align=right|4,595||MBA||5. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84579)||2002 VS18|| align=right|16,1|| align=right|2,666|| align=right|0,034|| align=right|2,23|| align=right|4,353||MBA||4. november 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84580)||2002 VA20|| align=right|14,9|| align=right|2,637|| align=right|0,139|| align=right|13,69|| align=right|4,282||MBA||4. november 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(84581)||2002 VC20|| align=right|15,5|| align=right|2,322|| align=right|0,174|| align=right|12,06|| align=right|3,538||MBA||4. november 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(84582)||2002 VL24|| align=right|14,2|| align=right|3,112|| align=right|0,025|| align=right|13,98|| align=right|5,490||MBA||5. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84583)||2002 VE27|| align=right|16,2|| align=right|2,802|| align=right|0,074|| align=right|2,52|| align=right|4,690||MBA||5. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84584)||2002 VS27|| align=right|16,0|| align=right|2,391|| align=right|0,052|| align=right|5,91|| align=right|3,697||MBA||5. november 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84585)||2002 VT27|| align=right|15,0|| align=right|2,800|| align=right|0,129|| align=right|2,80|| align=right|4,684||MBA||5. november 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84586)||2002 VU27|| align=right|15,8|| align=right|2,693|| align=right|0,180|| align=right|1,09|| align=right|4,418||MBA||5. november 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84587)||2002 VH28|| align=right|15,0|| align=right|2,692|| align=right|0,126|| align=right|3,75|| align=right|4,417||MBA||5. november 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84588)||2002 VQ28|| align=right|16,2|| align=right|2,378|| align=right|0,149|| align=right|7,11|| align=right|3,665||MBA||5. november 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84589)||2002 VR28|| align=right|14,9|| align=right|2,606|| align=right|0,093|| align=right|3,91|| align=right|4,206||MBA||5. november 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84590)||2002 VS28|| align=right|16,1|| align=right|2,604|| align=right|0,123|| align=right|12,37|| align=right|4,201||MBA||5. november 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84591)||2002 VN29|| align=right|16,5|| align=right|2,241|| align=right|0,157|| align=right|3,10|| align=right|3,355||MBA||5. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84592)||2002 VP29|| align=right|14,5|| align=right|2,948|| align=right|0,072|| align=right|10,98|| align=right|5,061||MBA||5. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84593)||2002 VL30|| align=right|14,8|| align=right|2,691|| align=right|0,134|| align=right|15,27|| align=right|4,413||MBA||5. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84594)||2002 VO30|| align=right|16,5|| align=right|2,317|| align=right|0,220|| align=right|1,49|| align=right|3,525||MBA||5. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84595)||2002 VP30|| align=right|15,7|| align=right|3,043|| align=right|0,190|| align=right|2,29|| align=right|5,308||MBA||5. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84596)||2002 VT30|| align=right|15,7|| align=right|2,369|| align=right|0,067|| align=right|8,01|| align=right|3,647||MBA||5. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84597)||2002 VD31|| align=right|15,9|| align=right|2,411|| align=right|0,078|| align=right|5,28|| align=right|3,743||MBA||5. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84598)||2002 VM31|| align=right|15,4|| align=right|3,152|| align=right|0,158|| align=right|3,29|| align=right|5,596||MBA||5. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84599)||2002 VT31|| align=right|14,0|| align=right|2,990|| align=right|0,118|| align=right|10,52|| align=right|5,170||MBA||5. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84600)||2002 VH32|| align=right|15,5|| align=right|3,066|| align=right|0,172|| align=right|0,89|| align=right|5,367||MBA||5. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84601)||2002 VR32|| align=right|15,3|| align=right|2,782|| align=right|0,156|| align=right|3,12|| align=right|4,639||MBA||5. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84602)||2002 VX32|| align=right|16,1|| align=right|2,727|| align=right|0,132|| align=right|1,61|| align=right|4,503||MBA||5. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84603)||2002 VA33|| align=right|16,6|| align=right|2,642|| align=right|0,098|| align=right|2,09|| align=right|4,294||MBA||5. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84604)||2002 VW33|| align=right|13,9|| align=right|3,129|| align=right|0,240|| align=right|20,83|| align=right|5,533||MBA||5. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84605)||2002 VL34|| align=right|15,2|| align=right|2,713|| align=right|0,100|| align=right|5,91|| align=right|4,467||MBA||5. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84606)||2002 VY34|| align=right|14,6|| align=right|3,171|| align=right|0,117|| align=right|5,74|| align=right|5,645||MBA||5. november 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(84607)||2002 VL35|| align=right|15,1|| align=right|2,896|| align=right|0,025|| align=right|1,80|| align=right|4,928||MBA||5. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84608)||2002 VX35|| align=right|17,1|| align=right|2,221|| align=right|0,100|| align=right|1,77|| align=right|3,309||MBA||5. november 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(84609)||2002 VE36|| align=right|15,6|| align=right|2,563|| align=right|0,077|| align=right|10,89|| align=right|4,102||MBA||5. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84610)||2002 VX36|| align=right|15,2|| align=right|3,115|| align=right|0,091|| align=right|10,45|| align=right|5,498||MBA||2. november 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84611)||2002 VA37|| align=right|15,5|| align=right|2,727|| align=right|0,056|| align=right|5,46|| align=right|4,502||MBA||2. november 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84612)||2002 VB37|| align=right|15,4|| align=right|2,767|| align=right|0,090|| align=right|5,67|| align=right|4,602||MBA||2. november 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84613)||2002 VX37|| align=right|16,2|| align=right|2,424|| align=right|0,143|| align=right|7,37|| align=right|3,774||MBA||5. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84614)||2002 VE38|| align=right|15,9|| align=right|2,244|| align=right|0,072|| align=right|5,76|| align=right|3,360||MBA||5. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84615)||2002 VY38|| align=right|15,2|| align=right|2,684|| align=right|0,145|| align=right|7,41|| align=right|4,397||MBA||5. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84616)||2002 VZ38|| align=right|16,3|| align=right|2,241|| align=right|0,159|| align=right|5,81|| align=right|3,353||MBA||5. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84617)||2002 VA39|| align=right|14,6|| align=right|2,753|| align=right|0,105|| align=right|9,35|| align=right|4,566||MBA||5. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84618)||2002 VF40|| align=right|14,9|| align=right|3,210|| align=right|0,067|| align=right|10,87|| align=right|5,749||MBA||8. november 2002||Kingsnake||J. V. McClusky
|-
|(84619)||2002 VL41|| align=right|16,1|| align=right|2,301|| align=right|0,179|| align=right|4,33|| align=right|3,489||MBA||4. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84620)||2002 VL43|| align=right|16,2|| align=right|2,337|| align=right|0,090|| align=right|11,20|| align=right|3,572||MBA||4. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84621)||2002 VD44|| align=right|15,3|| align=right|2,625|| align=right|0,136|| align=right|11,23|| align=right|4,253||MBA||4. november 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84622)||2002 VL44|| align=right|16,2|| align=right|2,459|| align=right|0,035|| align=right|3,26|| align=right|3,855||MBA||4. november 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84623)||2002 VU44|| align=right|15,0|| align=right|2,686|| align=right|0,014|| align=right|12,76|| align=right|4,402||MBA||4. november 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84624)||2002 VR45|| align=right|14,5|| align=right|3,114|| align=right|0,079|| align=right|8,65|| align=right|5,494||MBA||5. november 2002||Fountain Hills||Fountain Hills
|-
|(84625)||2002 VR46|| align=right|16,2|| align=right|2,420|| align=right|0,039|| align=right|6,36|| align=right|3,765||MBA||5. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84626)||2002 VB47|| align=right|15,6|| align=right|2,623|| align=right|0,050|| align=right|4,40|| align=right|4,247||MBA||5. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84627)||2002 VH47|| align=right|15,8|| align=right|2,297|| align=right|0,049|| align=right|7,59|| align=right|3,481||MBA||5. november 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84628)||2002 VB49|| align=right|14,6|| align=right|2,593|| align=right|0,229|| align=right|4,69|| align=right|4,174||MBA||5. november 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84629)||2002 VD49|| align=right|15,3|| align=right|2,970|| align=right|0,081|| align=right|6,90|| align=right|5,117||MBA||5. november 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84630)||2002 VZ49|| align=right|15,2|| align=right|2,642|| align=right|0,152|| align=right|12,75|| align=right|4,294||MBA||5. november 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84631)||2002 VW51|| align=right|15,0|| align=right|2,394|| align=right|0,158|| align=right|14,08|| align=right|3,703||MBA||6. november 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84632)||2002 VN52|| align=right|14,7|| align=right|2,640|| align=right|0,156|| align=right|12,79|| align=right|4,288||MBA||6. november 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84633)||2002 VF53|| align=right|16,9|| align=right|2,380|| align=right|0,020|| align=right|5,21|| align=right|3,672||MBA||6. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84634)||2002 VL53|| align=right|15,3|| align=right|2,704|| align=right|0,071|| align=right|3,62|| align=right|4,446||MBA||6. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84635)||2002 VD54|| align=right|15,7|| align=right|2,526|| align=right|0,037|| align=right|2,10|| align=right|4,013||MBA||6. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84636)||2002 VX54|| align=right|14,4|| align=right|3,176|| align=right|0,090|| align=right|11,51|| align=right|5,659||MBA||6. november 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84637)||2002 VG55|| align=right|14,8|| align=right|2,625|| align=right|0,103|| align=right|12,89|| align=right|4,253||MBA||6. november 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84638)||2002 VO55|| align=right|16,1|| align=right|2,336|| align=right|0,106|| align=right|4,18|| align=right|3,571||MBA||6. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84639)||2002 VQ55|| align=right|16,7|| align=right|2,288|| align=right|0,121|| align=right|2,95|| align=right|3,461||MBA||6. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84640)||2002 VZ55|| align=right|14,3|| align=right|3,080|| align=right|0,057|| align=right|10,30|| align=right|5,405||MBA||6. november 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84641)||2002 VE58|| align=right|15,0|| align=right|2,727|| align=right|0,078|| align=right|9,95|| align=right|4,503||MBA||6. november 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84642)||2002 VQ58|| align=right|15,7|| align=right|2,339|| align=right|0,127|| align=right|8,29|| align=right|3,576||MBA||6. november 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84643)||2002 VT58|| align=right|14,3|| align=right|2,625|| align=right|0,128|| align=right|15,16|| align=right|4,252||MBA||6. november 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84644)||2002 VW58|| align=right|15,6|| align=right|2,742|| align=right|0,082|| align=right|3,69|| align=right|4,540||MBA||6. november 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84645)||2002 VE59|| align=right|15,7|| align=right|2,374|| align=right|0,106|| align=right|5,44|| align=right|3,658||MBA||1. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84646)||2002 VM60|| align=right|15,2|| align=right|2,669|| align=right|0,054|| align=right|22,57|| align=right|4,359||MBA||3. november 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84647)||2002 VN60|| align=right|14,5|| align=right|2,725|| align=right|0,075|| align=right|9,05|| align=right|4,498||MBA||3. november 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84648)||2002 VR60|| align=right|14,3|| align=right|3,170|| align=right|0,086|| align=right|16,45|| align=right|5,642||MBA||3. november 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84649)||2002 VL62|| align=right|15,7|| align=right|2,721|| align=right|0,021|| align=right|4,75|| align=right|4,488||MBA||5. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84650)||2002 VC66|| align=right|15,4|| align=right|3,161|| align=right|0,116|| align=right|1,32|| align=right|5,619||MBA||7. november 2002||Kingsnake||J. V. McClusky
|-
|(84651)||2002 VS66|| align=right|15,0|| align=right|3,022|| align=right|0,019|| align=right|10,60|| align=right|5,252||MBA||6. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84652)||2002 VK68|| align=right|14,5|| align=right|3,195|| align=right|0,032|| align=right|7,13|| align=right|5,710||MBA||7. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84653)||2002 VS68|| align=right|15,2|| align=right|2,692|| align=right|0,191|| align=right|14,16|| align=right|4,417||MBA||7. november 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84654)||2002 VQ70|| align=right|15,9|| align=right|2,282|| align=right|0,103|| align=right|6,48|| align=right|3,446||MBA||7. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84655)||2002 VN73|| align=right|16,3|| align=right|2,620|| align=right|0,226|| align=right|5,02|| align=right|4,240||MBA||7. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84656)||2002 VS74|| align=right|15,5|| align=right|2,345|| align=right|0,130|| align=right|5,74|| align=right|3,590||MBA||7. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84657)||2002 VT76|| align=right|16,4|| align=right|2,351|| align=right|0,187|| align=right|3,36|| align=right|3,604||MBA||7. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84658)||2002 VX76|| align=right|15,2|| align=right|2,904|| align=right|0,085|| align=right|2,98|| align=right|4,947||MBA||7. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84659)||2002 VO78|| align=right|15,6|| align=right|2,352|| align=right|0,080|| align=right|7,88|| align=right|3,607||MBA||7. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84660)||2002 VZ78|| align=right|15,9|| align=right|2,655|| align=right|0,200|| align=right|4,21|| align=right|4,325||MBA||7. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84661)||2002 VA79|| align=right|14,7|| align=right|3,148|| align=right|0,106|| align=right|17,30|| align=right|5,585||MBA||7. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84662)||2002 VU80|| align=right|14,9|| align=right|3,049|| align=right|0,103|| align=right|9,53|| align=right|5,324||MBA||7. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84663)||2002 VW80|| align=right|13,5|| align=right|3,075|| align=right|0,041|| align=right|14,31|| align=right|5,392||MBA||7. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84664)||2002 VG81|| align=right|15,3|| align=right|2,534|| align=right|0,119|| align=right|14,05|| align=right|4,033||MBA||7. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84665)||2002 VZ81|| align=right|14,6|| align=right|2,722|| align=right|0,151|| align=right|8,36|| align=right|4,490||MBA||7. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84666)||2002 VE82|| align=right|15,2|| align=right|2,583|| align=right|0,145|| align=right|4,04|| align=right|4,151||MBA||7. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84667)||2002 VO82|| align=right|16,0|| align=right|2,280|| align=right|0,290|| align=right|4,70|| align=right|3,441||MBA||7. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84668)||2002 VS82|| align=right|14,9|| align=right|2,461|| align=right|0,156|| align=right|6,96|| align=right|3,861||MBA||7. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84669)||2002 VZ82|| align=right|15,9|| align=right|2,728|| align=right|0,037|| align=right|9,14|| align=right|4,506||MBA||7. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84670)||2002 VF83|| align=right|15,0|| align=right|2,600|| align=right|0,104|| align=right|16,43|| align=right|4,192||MBA||7. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84671)||2002 VS83|| align=right|14,6|| align=right|2,692|| align=right|0,096|| align=right|15,60|| align=right|4,416||MBA||7. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84672)||2002 VG84|| align=right|14,4|| align=right|2,583|| align=right|0,155|| align=right|12,99|| align=right|4,150||MBA||7. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84673)||2002 VW86|| align=right|15,5|| align=right|2,722|| align=right|0,077|| align=right|4,60|| align=right|4,490||MBA||8. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84674)||2002 VT87|| align=right|15,1|| align=right|2,680|| align=right|0,181|| align=right|4,47|| align=right|4,388||MBA||8. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84675)||2002 VW87|| align=right|13,9|| align=right|3,019|| align=right|0,160|| align=right|9,59|| align=right|5,246||MBA||8. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84676)||2002 VM88|| align=right|16,1|| align=right|2,543|| align=right|0,133|| align=right|5,82|| align=right|4,054||MBA||11. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84677)||2002 VT88|| align=right|15,4|| align=right|2,609|| align=right|0,135|| align=right|11,04|| align=right|4,214||MBA||11. november 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84678)||2002 VW88|| align=right|16,1|| align=right|2,774|| align=right|0,149|| align=right|4,77|| align=right|4,620||MBA||11. november 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84679)||2002 VC89|| align=right|15,3|| align=right|2,784|| align=right|0,045|| align=right|5,48|| align=right|4,644||MBA||11. november 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84680)||2002 VN89|| align=right|13,5|| align=right|3,235|| align=right|0,126|| align=right|19,12|| align=right|5,817||MBA||11. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84681)||2002 VR89|| align=right|15,3|| align=right|2,385|| align=right|0,084|| align=right|9,28|| align=right|3,682||MBA||11. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84682)||2002 VN94|| align=right|15,9|| align=right|2,784|| align=right|0,076|| align=right|2,80|| align=right|4,644||MBA||12. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84683)||2002 VT95|| align=right|14,7|| align=right|2,700|| align=right|0,157|| align=right|12,70|| align=right|4,437||MBA||11. november 2002||Fountain Hills||Fountain Hills
|-
|(84684)||2002 VO100|| align=right|15,1|| align=right|2,738|| align=right|0,181|| align=right|9,04|| align=right|4,529||MBA||11. november 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84685)||2002 VB102|| align=right|13,6|| align=right|3,197|| align=right|0,161|| align=right|19,03|| align=right|5,716||MBA||11. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84686)||2002 VG102|| align=right|15,6|| align=right|2,711|| align=right|0,092|| align=right|2,16|| align=right|4,464||MBA||12. november 2002||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(84687)||2002 VK102|| align=right|15,2|| align=right|2,755|| align=right|0,164|| align=right|6,49|| align=right|4,573||MBA||12. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84688)||2002 VO102|| align=right|15,9|| align=right|2,793|| align=right|0,046|| align=right|5,72|| align=right|4,667||MBA||12. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84689)||2002 VY102|| align=right|16,3|| align=right|2,324|| align=right|0,117|| align=right|6,75|| align=right|3,543||MBA||12. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84690)||2002 VJ105|| align=right|17,0|| align=right|2,214|| align=right|0,042|| align=right|1,82|| align=right|3,295||MBA||12. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84691)||2002 VT105|| align=right|15,1|| align=right|2,708|| align=right|0,044|| align=right|4,25|| align=right|4,456||MBA||12. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84692)||2002 VT107|| align=right|14,8|| align=right|2,760|| align=right|0,057|| align=right|10,38|| align=right|4,586||MBA||12. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84693)||2002 VY107|| align=right|14,7|| align=right|3,102|| align=right|0,071|| align=right|10,24|| align=right|5,463||MBA||12. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84694)||2002 VR108|| align=right|16,2|| align=right|2,562|| align=right|0,176|| align=right|3,15|| align=right|4,101||MBA||12. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84695)||2002 VH109|| align=right|14,9|| align=right|2,545|| align=right|0,278|| align=right|5,59|| align=right|4,059||MBA||12. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84696)||2002 VQ109|| align=right|14,6|| align=right|3,084|| align=right|0,129|| align=right|7,18|| align=right|5,416||MBA||12. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84697)||2002 VL110|| align=right|15,1|| align=right|2,411|| align=right|0,235|| align=right|7,70|| align=right|3,743||MBA||12. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84698)||2002 VN110|| align=right|13,8|| align=right|2,982|| align=right|0,281|| align=right|12,61|| align=right|5,149||MBA||12. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84699)||2002 VU110|| align=right|14,6|| align=right|2,690|| align=right|0,209|| align=right|7,56|| align=right|4,412||MBA||12. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84700)||2002 VL112|| align=right|15,3|| align=right|2,692|| align=right|0,123|| align=right|11,92|| align=right|4,416||MBA||13. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84701)||2002 VX112|| align=right|16,7|| align=right|2,667|| align=right|0,130|| align=right|6,84|| align=right|4,356||MBA||13. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84702)||2002 VQ113|| align=right|15,1|| align=right|2,801|| align=right|0,088|| align=right|3,56|| align=right|4,687||MBA||13. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84703)||2002 VX113|| align=right|15,4|| align=right|3,194|| align=right|0,151|| align=right|5,06|| align=right|5,708||MBA||13. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84704)||2002 VN115|| align=right|14,9|| align=right|2,939|| align=right|0,071|| align=right|9,37|| align=right|5,038||MBA||11. november 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84705)||2002 VK117|| align=right|14,5|| align=right|2,793|| align=right|0,078|| align=right|18,89|| align=right|4,667||MBA||13. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84706)||2002 VF119|| align=right|15,5|| align=right|2,342|| align=right|0,192|| align=right|5,19|| align=right|3,585||MBA||12. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84707)||2002 VJ119|| align=right|14,9|| align=right|2,767|| align=right|0,170|| align=right|5,71|| align=right|4,602||MBA||12. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84708)||2002 VU119|| align=right|14,2|| align=right|2,729|| align=right|0,076|| align=right|14,16|| align=right|4,509||MBA||12. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84709)||2002 VW120|| align=right|12,0|| align=right|5,263|| align=right|0,067|| align=right|14,81|| align=right|12,08||JUT||12. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84710)||2002 VE121|| align=right|14,8|| align=right|2,794|| align=right|0,035|| align=right|14,96|| align=right|4,670||MBA||12. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84711)||2002 VH121|| align=right|15,5|| align=right|2,666|| align=right|0,071|| align=right|5,31|| align=right|4,352||MBA||12. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84712)||2002 VY121|| align=right|15,4|| align=right|2,596|| align=right|0,191|| align=right|15,55|| align=right|4,182||MBA||13. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84713)||2002 VM122|| align=right|16,1|| align=right|2,279|| align=right|0,152|| align=right|6,98|| align=right|3,439||MBA||13. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84714)||2002 VE123|| align=right|15,7|| align=right|2,549|| align=right|0,198|| align=right|8,24|| align=right|4,070||MBA||13. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84715)||2002 VT124|| align=right|16,5|| align=right|2,299|| align=right|0,079|| align=right|6,67|| align=right|3,485||MBA||12. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84716)||2002 VK127|| align=right|14,6|| align=right|3,021|| align=right|0,037|| align=right|8,87|| align=right|5,251||MBA||12. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84717)||2002 VD128|| align=right|15,0|| align=right|2,702|| align=right|0,144|| align=right|12,71|| align=right|4,441||MBA||13. november 2002||Kingsnake||J. V. McClusky
|-
|(84718)||2002 VQ128|| align=right|15,7|| align=right|2,621|| align=right|0,068|| align=right|9,02|| align=right|4,244||MBA||14. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84719)||2002 VR128|| align=right|5,7|| align=right|39,28|| align=right|0,264|| align=right|14,05|| align=right|247||PLT||3. november 2002||Observatorij Palomar||C. A. Trujillo; M. E. Brown
|-
|(84720)||2002 WT2|| align=right|14,9|| align=right|3,095|| align=right|0,083|| align=right|14,24|| align=right|5,444||MBA||23. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84721)||2002 WU2|| align=right|15,9|| align=right|2,723|| align=right|0,027|| align=right|7,25|| align=right|4,493||MBA||23. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84722)||2002 WV2|| align=right|14,8|| align=right|2,613|| align=right|0,053|| align=right|22,52|| align=right|4,224||MBA||23. november 2002||Kingsnake||J. V. McClusky
|-
|(84723)||2002 WO3|| align=right|14,7|| align=right|2,578|| align=right|0,120|| align=right|15,37|| align=right|4,140||MBA||24. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84724)||2002 WS3|| align=right|15,8|| align=right|2,887|| align=right|0,059|| align=right|3,30|| align=right|4,905||MBA||24. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84725)||2002 WB4|| align=right|16,6|| align=right|2,681|| align=right|0,081|| align=right|3,04|| align=right|4,390||MBA||24. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84726)||2002 WJ6|| align=right|14,3|| align=right|2,968|| align=right|0,027|| align=right|8,33|| align=right|5,112||MBA||24. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84727)||2002 WL6|| align=right|15,8|| align=right|2,717|| align=right|0,186|| align=right|2,35|| align=right|4,478||MBA||24. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84728)||2002 WZ7|| align=right|15,5|| align=right|3,014|| align=right|0,100|| align=right|1,23|| align=right|5,233||MBA||24. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84729)||2002 WP8|| align=right|16,0|| align=right|2,270|| align=right|0,083|| align=right|5,55|| align=right|3,421||MBA||24. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84730)||2002 WB10|| align=right|15,8|| align=right|2,589|| align=right|0,093|| align=right|14,80|| align=right|4,164||MBA||24. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84731)||2002 WP10|| align=right|15,6|| align=right|2,570|| align=right|0,151|| align=right|5,01|| align=right|4,120||MBA||24. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84732)||2002 WT10|| align=right|15,8|| align=right|2,474|| align=right|0,097|| align=right|6,90|| align=right|3,890||MBA||25. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84733)||2002 WS11|| align=right|15,1|| align=right|2,651|| align=right|0,104|| align=right|15,39|| align=right|4,315||MBA||27. november 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84734)||2002 WX11|| align=right|15,5|| align=right|2,577|| align=right|0,141|| align=right|13,35|| align=right|4,137||MBA||27. november 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84735)||2002 WO12|| align=right|15,4|| align=right|2,527|| align=right|0,024|| align=right|15,28|| align=right|4,017||MBA||27. november 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84736)||2002 WS12|| align=right|14,9|| align=right|3,190|| align=right|0,127|| align=right|16,83|| align=right|5,696||MBA||27. november 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84737)||2002 WZ12|| align=right|16,0|| align=right|1,936|| align=right|0,110|| align=right|22,48|| align=right|2,692||MBA||28. november 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84738)||2002 WG13|| align=right|14,8|| align=right|3,006|| align=right|0,105|| align=right|13,55|| align=right|5,210||MBA||30. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84739)||2002 WS15|| align=right|15,3|| align=right|2,672|| align=right|0,079|| align=right|9,76|| align=right|4,366||MBA||28. november 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84740)||2002 WW15|| align=right|16,2|| align=right|2,734|| align=right|0,064|| align=right|4,88|| align=right|4,519||MBA||28. november 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84741)||2002 WW16|| align=right|14,5|| align=right|2,634|| align=right|0,096|| align=right|13,58|| align=right|4,273||MBA||28. november 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84742)||2002 WF17|| align=right|16,2|| align=right|2,331|| align=right|0,133|| align=right|7,50|| align=right|3,557||MBA||28. november 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84743)||2002 XY1|| align=right|14,6|| align=right|3,171|| align=right|0,117|| align=right|5,20|| align=right|5,646||MBA||1. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84744)||2002 XX2|| align=right|14,2|| align=right|3,134|| align=right|0,244|| align=right|17,36|| align=right|5,548||MBA||1. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84745)||2002 XL4|| align=right|13,8|| align=right|2,585|| align=right|0,135|| align=right|13,83|| align=right|4,154||MBA||3. december 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(84746)||2002 XR6|| align=right|16,6|| align=right|2,240|| align=right|0,104|| align=right|1,73|| align=right|3,352||MBA||1. december 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84747)||2002 XX7|| align=right|14,0|| align=right|3,118|| align=right|0,155|| align=right|15,04|| align=right|5,504||MBA||2. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84748)||2002 XQ9|| align=right|16,4|| align=right|2,331|| align=right|0,062|| align=right|2,72|| align=right|3,559||MBA||2. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84749)||2002 XA10|| align=right|14,8|| align=right|2,737|| align=right|0,143|| align=right|4,27|| align=right|4,528||MBA||2. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(84750)||2002 XN10|| align=right|15,4|| align=right|2,543|| align=right|0,127|| align=right|11,84|| align=right|4,056||MBA||3. december 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov